Wujek est un mot polonais qui signifie 'oncle'. Comme nom propre il peut faire référence à :

Patronyme
 Jakub Wujek, un prêtre jésuite polonais du , qui a traduit la Bible en polonais.
 La Bible de Wujek, publiée en 1599, œuvre du précédent.

Toponymie
en Pologne
 Mine de Wujek, une mine de charbon à Katowice dans la voïvodie de Silésie
 Wujek, un village dans la voïvodie de Lublin